Olofström (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Olofström (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.